Rionero in Vulture – comune italiano in provincia di Potenza
Rionero Sannitico – comune italiano in provincia di Isernia